The Girl in the Saddle – cortometraggio del 1920 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company
The Girl in the Saddle – cortometraggio del 1921 diretto da Edward A. Kull